

Листем — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Листем — присілок, Селтинський район, Удмуртія